Tana River steht für:

 Tana River (Alaska), Fluss in Alaska
 Tana River District, Bezirk in Kenia
 Tana (Fluss), Fluss in Kenia